Lago Grande ad Avigliana (città metropolitana di Torino, Piemonte)
Lago Grande a Monticchio (provincia di Potenza, Basilicata)
Lago grande di Monticolo ad Appiano sulla Strada del Vino (provincia di Bolzano, Trentino-Alto Adige)
Lago grande di Prespa nei Balcani
Lago del Colo o Lago Grande a Ronchi Valsugana (provincia di Trento, Trentino-Alto Adige)
Lago di Ganzirri o Lago Grande a Ganzirri (provincia di Messina, Sicilia)